Финал Гран-при по фигурному катанию 2007—2008 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2007—2008 годов. По шесть лучших фигуристов (или пар) в каждой дисциплине, определившиеся по итогам серии, участвовали в соревновании.

В 2007 году Финал прошёл в итальянском Турине с 13 по 16 декабря. Соревнования были проведены в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Международные соревнования по фигурному катанию в Италии
2007 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Турине
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Декабрь 2007 года
Спорт в Италии в 2007 году